Tadeusz Markowski (ur. 1884) – handlowiec, działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Stanisław Markowski (ur. 1892) – profesor gimnazjalny, działacz niepodległościowy, 19 grudnia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Tadeusz Markowski (ur. 1947) – inżynier, rektor Politechniki Rzeszowskiej
 Tadeusz Markowski (ur. 1949) – ekonomista i urbanista
 Tadeusz Markowski (ur. 1954) – pisarz

Uwagi

Przypisy